Чемпионат СССР по футболу 1990 (первая лига) — второй по значимости ежегодный турнир команд СССР. Победителем первенства первой лиги стал владикавказский клуб «Спартак».

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Матчи

Примечания

Ссылки 
 Первая лига СССР 1990 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1990
1990